skoczki (owady) – owady z rzędu pluskwiaków
 skoczki (ptaki) – podrodzina ptaków z rodziny gorzykowatych
 skoczki (ssaki) (Dipodinae) – podrodzina ssaków z rzędu gryzoni

 Skoczki akrokontyczne – grzybopodobne protisty z taksonu Pseudofungi
 Skoczki (gra) – gra planszowa zbliżona do halmy